rmdir (remove directory) — команда в операционных системах DOS, UNIX, Windows, которая удаляет каталог из файловой системы. Эту команду также понимает большинство FTP-серверов.

Unix чувствителен к регистру букв, поэтому в команде нельзя использовать прописные буквы. В DOS не имеет значения, строчными или прописными буквами написана команда. Пример использования:

 rmdir имя_каталога

где имя_каталога соответствует каталогу, который вы хотите удалить. В Unix существуют также ключи (параметры) для этой команды, например -p, при использовании с этим ключом удаляются также каталоги высшего уровня, если они пустые, например:

 rmdir -p foo/bar/baz

Сначала будет удален каталог baz/, затем bar/ и в конце foo/, таким образом будут удалены три каталога, записанные в аргументе.

rmdir не удалит каталог, если он не пустой. Для удаления рекурсивно всего содержания каталога используется команда rm. Например:

 rm -r foo/bar/baz

Для того, чтобы сделать это в DOS, используйте deltree, или же rd /s имя_каталога в Windows.

См. также 
 Программы UNIX-подобных операционных систем

Ссылки 
 linuxmanpages.com/man1/rmdir.1.php — страница man
 Описание rmdir в стандарте POSIX

Утилиты Unix